Руне Эмануэльссон (; 8 октября 1923, Гётеборг — 21 марта 1993) — шведский футболист, левый полузащитник.

Карьера 
Руне Эмануэльссон — воспитанник клуба «Гётеборг». Осенью 1942 года он дебютировал в основном составе клуба. Эмануэльссон выступал за команду до 1955 года, проведя, в общей сложности 395 матчей, из которых 210 в чемпионате страны, и забил 22 гола. В 1956 году он стал тренером команды.

В составе сборной Швеции Эмануэльссон дебютировал 25 ноября 1945 года в матче с Швейцарией, в котором его команда проиграла 0:3. В 1948 году Эмануэльссон поехал на Олимпиаду, на которой его команды выиграла золотую медаль, но сам на поле не выходил. Всего за национальную команду Руне провёл 13 встреч.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на svenskfotboll.se
 remanuelsson.html

Футболисты Швеции
Игроки сборной Швеции по футболу
Игроки ФК «Гётеборг»
Футбольные тренеры Швеции
Олимпийские чемпионы от Швеции
Олимпийские чемпионы по футболу
Чемпионы летних Олимпийских игр 1948 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 1948 года